Dit is een lijst van Intel-processors.

4-bits

8-bits

16-bits

32-bits

64-bits

Intel uitgebreide nummering uitleg

Zie ook
Intels processornummering

Referenties

Intel processors